Edifici religiosi dedicati a San Florino:

 Germania
 Chiesa di San Florino – Coblenza

 Italia
 Chiesa di San Florino – Mazia, frazione di Malles Venosta

 Liechtenstein
 Cattedrale di San Florino – Vaduz